Zamek Vincennes – zamek we Francji
 Château de Vincennes – stacja metra w Paryżu